Ferenci je lahko:
 Ferenci, Ozalj (Hrvaška)
 Ferenci, Vižinada (Hrvaška)

Glej tudi 
 Ferenc